Christ Episcopal Church and Cemetery ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Christ Episcopal Church and Cemetery (Louisiana), NRHP-Nr. 77000666
 Christ Episcopal Church and Cemetery (Maryland), NRHP-Nr. 84001767